Fire dage ved Dunkerque (fr.: Quatre Jours de Dunkerque) er et cykelløb som tidligt i maj bliver kørt i Frankrig, nærmere bestemt i og omkring Dunkerque i Nord-Pas-de-Calais. Det blev første gang arrangeret i 1955. Til trods for navnet, foregår det almindeligvis over fem-seks dage. Siden 2020 har det været med i UCI ProSeries, kategoriseret som 2.Pro.

Vindere

Eksterne henvisninger 

 Løbet på www.dewielersite.net 
 Officielle webside